Příjmení Kalla nosí více osobností:

 Antonín Kalla (1848–1912) – česko-německý podnikatel, majitel konzervárny ryb v Kovářské
 Jaroslav Kalla (* 1979) – český hokejista

 ženská varianta s přechýlením

 Charlotte Kalla (* 1987) – švédská běžkyně na lyžích

Česká příjmení
Německá příjmení
Švédská příjmení